Zyryan kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Zyryanovsk Aūdany, distrikt, Östkazakstan, 
 Zyrianovsk, ort, Östkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar